Erp o ERP puede referirse a:
 ERP, siglas de Ejército Revolucionario del Pueblo, organizaciones armadas:
 Ejército Revolucionario del Pueblo (Argentina).
 Ejército Revolucionario del Pueblo (Colombia), escisión del Ejército de Liberación Nacional.
 Ejército Revolucionario del Pueblo (El Salvador), organización armada de izquierda que formó parte del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
 ERP, siglas en inglés de Enterprise Resource Planning, Planificación de Recursos Empresariales; son sistemas informáticos destinados a la administración de recursos en una organización.
 Erp, el municipio de Francia.
 Erp, el municipio de Países Bajos en Brabante Septentrional.
 ERP, siglas del Plan Marshall, denominado oficialmente European Recovery Program.